L'affaire Gebremedhin contre France, une décision de la cour européenne des droits de l'homme en matière d'immigration.
 Mekonnen Gebremedhin, un athlète éthiopien spécialiste du 1 500 mètres.
 Tsegaye Gabre-Medhin, un poète, essayiste et directeur artistique éthiopien.